Carlos Casares puede referirse a:

Personas
 Carlos Casares, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1875 y 1878;
 Carlos Casares Mouriño (1941-2002), escritor español.

Geografía
 Partido de Carlos Casares, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Carlos Casares, localidad de la Argentina;
 Estación Carlos Casares, estación del ferrocarril Sarmiento, ubicada en Carlos Casares, Argentina;